Diego Armando Pérez Quinta (Fraile Muerto, 26 de novembro de 1979) é um futebolista uruguaio que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Danubio.

Ligações externas

Soccerway

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Cerro Largo Fútbol Club
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futebolistas do Danubio Fútbol Club